Liste des membres de la ( Assemblée) de la Knesset

A
Eli Aflalo
Uri Yehuda Ariel
Colette Avital
Ruhama Avraham
David Azoulay

B
Ronni Bar-On
Mohammad Barakeh
Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer
Eli Ben-Menachem
Shlomo Benizri
Daniel Benlolo
Azmi Bishara
Naomi Blumenthal
Ze'ev Boim
Victor Brailovsky
Ronny A. Brison
Roman Bronfman

C
Eitan Cabel
Reshef Chayne
Méir Chétrit
Amnon Cohen
Eliezer Cohen
Ilana Cohen
Ran Cohen
Yitzhak Cohen

D
Nissim Dahan
Abdulmalik Dehamshe
Chemi Doron

E
Yuli-Yoel Edelstein
Jacob Edery
Effi Eitam
Michael Eitan
Taleb el-Sana
Arieh Eldad
Binyamin Elon
Gilad Erdan
Gideon Ezra

F
Gila Finkelstein

G
Moshe Gafni
Zehava Gal-On
Gila Gamliel
Inbal Gavriely
Erela Golan
Michael Gorlovsky

H
Shmuel Halpert
Yehiel Hazan
Zvi Hendel
Isaac Herzog
Avraham Hirchson

I
Dalia Itzik

K
Moshe Kahlon
Ayoub Kara
Haim Katz
Yisrael Katz

L
Uzi Landau
Tommy Lapid
Ilan Leibovitch
David Levy
Yitzhak Levy
Yaakov Litzman
Limor Livnat
Eti Livni
Tzipi Livni

M
Raleb Majadele
Issam Makhoul
Yaakov Margi
Michaël Melchior

N
Meshulam Nahari
Lea Nass
Dan Naveh
Benyamin Netanyahou
Orit Noked
Michael Nudelman

O
Ehud Olmert
Zevulun Orlev
Chaim Oron

P
Joseph Paritzky
Ophir Paz-Pines
Shimon Peres
Yair Peretz
Amir Peretz
Meli Polishook-Bloch
Avraham Poraz
Meir Porush

R
Haïm Ramon
Ehud Rassabi
Michael Ratzon
Avraham Ravitz
Reuven Rivlin
Pnina Rosenblum

S
Gideon Sa'ar
Eliezer Sandberg
Yossi Sarid
Ilan Shalgi
Silvan Shalom
Ariel Sharon
Omri Sharon
Avraham Shochat
Yuri Shtern
Shalom Simhon
Nissan Slomiansky
Ephraim Sneh
Marina Solodkin
Yuval Steinitz

T
Wasil Taha
David Tal
Yuli Tamir
Ahmed Tibi

V
Yitzhak Vaknin
Avshalom Vilan
Matan Vilnai

W
Majalli Whbee

Y
Shaul Yahalom
Igal Yasinov
Dani Yatom
Ehud Yatom
Eli Yishaï

Z
Jamal Zahalka
Nissim Zeev

Voir aussi 

 Knesset
 Liste des Premiers ministres d'Israël
 Liste des présidents d'Israël

Liens externes 

  All past and present members

16e